Meskwakihaki (enkelvoud: Meskwaki, Engels: Fox); een inheems Amerikaans volk uit het Amerikaanse Grote Merengebied
Meskwaki (taal) (Engels: Fox); een Algonkische taal